О́лбани () — название ряда географических объектов в США, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Канаде; также фамилия.

Фамилия 
 Олбани, Джо (1924—1988) — американский джаз пианист, один из немногих пианистов, которые играли бибоп с Чарли Паркером.

Топоним в США

Населённые пункты 
 Олбани (Вайоминг)
 Олбани (Джорджия)
 Олбани (Иллинойс)
 Олбани (Калифорния)
 Олбани (Нью-Йорк) — столица штата Нью-Йорк
 Олбани (Орегон)
 Олбани (Техас)

Округа 
 Олбани — административно-территориальный округ в штате Вайоминг, США.
 Олбани — административно-территориальный округ штата Нью-Йорк, США.

В Австралии 
 Албани (Западная Австралия)
 Сити-оф-Албани

В Новой Зеландии 
 Олбани (Новая Зеландия)

В Канаде 
 Олбани — река на северо-западе провинции Онтарио (Канада).

Другое 
 Герцог Олбани — титул, семь раз присваивавшийся младшим сыновьям шотландских, а после 1603 года британских королей.
 Ракетные крейсера типа «Олбани» — три корабля, первоначально построенные как тяжёлые крейсера типов «Балтимор» и «Орегон-Сити».

См. также 
 Герцог Олбани
 Нью-Олбани